Moravanka může být :

 obyvatelka Moravy
 Moravanka Jana Slabáka – dechový orchestr Jana Slabáka
 Moravanka (horská chata)
 Moravanka (potok)
 Moravanka – pikantní zeleninová směs v kořeněném sladkokyselém nálevu, produkovaná firmou Hamé